Семь кораблей Королевского флота носили название HMS Richmond, в честь йоркширского городка Ричмонд, или носителей титула герцог Ричмонд:

 HMS Richmond — 26-пушечный корабль; спущен на воду в 1655 как парламентский Wakefield; переименован в HMS Richmond при Реставрации в 1660; превращен в брандер между 1688 и 1689; продан в 1698.
 HMS Richmond — 8-пушечная яхта; закуплена в 1672; продана в 1685.
 HMS Richmond — 24-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский ост-индский корабль Dauphin; захвачен в 1745; продан в 1749.
 HMS Richmond — 32-пушечный фрегат 5 ранга спущен на воду в 1757; захвачен французами в 1781; сожжен в 1793 во избежание испанского плена.
 HMS Richmond — 14-пушечный вооруженный бриг; спущен на воду в 1806; продан в 1814.
 HMS Richmond (G88) — эскадренный миноносец, бывший USS Fairfax; передан американским флотом в рамках соглашения 1940 года; передан взаймы канадскому флоту в 1943; затем ВМФ СССР в 1944, переименован в «Живучий»; служил до 1949, затем отправлен на слом.
 HMS Richmond (F239) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1993; на 2012 год в строю.